

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 4, w tym 2 podstawowe
 Kłosowo – wieś w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo
 Kłosowo – część wsi Rąb w woj. pomorskim, w pow. kartuskim, w gminie Przodkowo
 Kłosowo – część wsi Mątowy Małe w woj. pomorskim, w pow. malborskim, w gminie Miłoradz
 Kłosowo – wieś w woj. zachodniopomorskim, w pow. wałeckim, w gminie Wałcz

Zobacz też 
 Kłosówko, Kłosy